Yaila steht für:
 Yaila (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Yaila (Turkmenistan), eine Stadt in Turkmenistan